Can Vidalic (Bàscara), casa a Bàscara (Alt Empordà)
 Can Vidalic (Ordis), edifici a Ordis (Alt Empordà)